L'espressione lingue indiane può riferirisi:
alle lingue indoarie, famiglia linguistica indoeuropea attestata principalmente nel subcontinente indiano;
alle lingue dell'India, l'insieme delle lingue ufficiali, registrate e non registrate parlate nell'attuale Repubblica indiana;
impropriamente, alle lingue native americane, secondo la desueta denominazione di "Indiani d'America" per i Nativi americani.